Aliens (clube de futebol) é um clube amador de futebol das Ilhas Cayman. Disputou a primeira divisão nacional na temporada 1971–72.

Clubes de futebol das Ilhas Cayman